Perl (programmeertaal), een programmeertaal
Perl (Saarland), een gemeente in het Duitse Saarland
Perlé, Luxemburgs : Perl, een plaats in Luxemburg

Personen 
Martin Lewis Perl, een Amerikaans natuurkundige die in 1995 de Nobelprijs won.